Гран-прі Бахрейну 2020 (офіційно — Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 29 листопада 2020 року на Міжнародному автодромі Бахрейну в Сахірі, Бахрейн. Це п'ятнадцятий етап чемпіонату світу і шістнадцяте Гран-прі Бахрейну в історії.

Вільні заїзди 
Пілоти та команди були такими ж, як і на початку сезону. Однак Рой Ніссані брав участь у першій практиці від команди Williams, замість Джорджа Расселла, а Роберт Кубіца — у команді Альфа Ромео, замість Кімі Ряйкконена.

Льюїс Гамільтон був найшвидшим у перших двох тренуваннях. Другу сесію вільих заїздів двічі переривали червоним прапором: в перший раз через аварію Александра Албона, а вдруге через собаку, який блукав по трасі.

Треті тренування очолив Макс Ферстаппен.

Кваліфікація

Перегони 
На першому колі Роман Грожан зіткнувся з Данилом Квятом на прямій після 3 повороту, внаслідок чого його машина рикошетом вдарилася у бар'єр біля траси. Від удару автомобіль Грожана розколовся навпіл і спалахнув. Грожан зміг вибратися з боліда, де його вже чекала карета медичної допомоги. Після аварії перегони довелося призупинити приблизно на півтори години. Згодом після рестарту болід Ленса Стролла перекинулася після зіткнення з Квятом, який через цей епізод отримав 10-секундний штраф.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особиситий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
Гран-прі Бахрейну